Ledizione 1962-63 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo diciottesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Bene dell'Újpesti Dózsa con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1962-63.
 Salgótarjáni BTC e Szombathelyi Haladás retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1963-1964: Ferencvárosi TC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato ungherese di calcio